Епи́скоп Элпи́дий (; ) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Кианейский (с 2020), викарий Австралийской архиепископии.

Биография 
Родился в 1971 году в Перте, в Западной Австралии.

Окончил католический колледж Святого Марка в Перте. Окончил Университет Эдиты Коуэн в Перте, где получил степень бакалавра делового администрирования (Bachelor of Business). Позднее окончил Православный богословский колледж святого Андрея, получив степень магистра богословия. Прошёл курсы интенсивного изучения греческого языка в  в Дарвине.

В 2008 году был хиротонисан в священный сан и служил в церкви святых Константина и Елены в Перте. В 2011 году был возведён в достоинство архимандрита.

С 2016 года преподавал православное богословие в колледже Святого Андрея в Перте.

В июле 2019 года архиепископом Австралийским Макарием был назначен эпитропом в Перте.

28 ноября 2019 года Священным синодом Константинопольской православной церкви был избран для рукоположения в сан епископа Кианейского, викария Австралийской архиепископии.

18 января 2020 года в Благовещенском соборе в Сиднее состоялась его епископская хиротония, которую совершили: архиепископ Австралийский Макарий (Гриниезакис), митрополит Севастийский Серафим (Гинис), епископ Дервский Иезекииль (Кефалас), епископ Милитопольский Иаков (Цигунис), епископ Мелойский Емилиан (Кутузис).

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Константинопольской православной церкви

Примечания 

Викарии Австралийской архиепископии